Боб — поширене в англомовних країнах чоловіче ім'я, зменшувальне від чоловічого імені Роберт.
 Боб — персонаж із мультиплікаційного серіалу «Знайомтеся, Боб».
 Боб — сани спеціальної конструкції, які використовуються в бобслеї.
 Боб — прізвище:
 Боб Василь Іванович (1917) — спортсмен, тренер, заслужений тренер УРСР (1977).
 Боб Галина Дмитрівна (1984) — російська актриса театру і кіно, співачка.